Мария Козловская:
 Козловская, Мария Борисовна (по мужу Даргомыжская; 1788—1851) — русская поэтесса, драматург и писательница.
 Козловская, Мария Васильевна (1915—?) — советская баскетболистка, тренер и судья.